

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiew“ beginnt.

Wiew 



Wiewe 
 Wiewelhove, Thimo (* 1986), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer

Wiewi 
 Wiewiórowski, Wojciech (* 1971), polnischer Jurist, Europäischer Datenschutzbeauftragter